Carl Wunsch – oceanografo e docente statunitense
 Franz Wunsch – militare austriaco attivo nel campo di concentramento di Auschwitz
 Hermann Wunsch – compositore, direttore d'orchestra e docente di composizione tedesco
 Ingrid Sander Wunsch – ex schermitrice venezuelana
 Richard Wünsch – filologo classico tedesco